

Localidades

 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret)

Desambiguação